Шокча́нг () — город в южной части Вьетнама. Административный центр провинции Шокчанг.

История 
8 февраля 2007 года указом № 22/2007/NĐ-CP административная единица первого порядка (thị xã) Шокчанг был повышен до статуса города.

География 
Абсолютная высота — 0 метров над уровнем моря. Расположен в дельте реки Меконг в 230 км к юго-западу от Хошимина.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 122 250 человек. Большая часть населения — вьетнамцы, имеется также значительные китайское и кхмерское меньшинства.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Через город проходит хайвэй № 1, который соединяет Шокчанг с городом Камау (на юго-западе) и городами Кантхо и Хошимин (на севере). Ближайший аэропорт расположен в Кантхо.

Примечания 

Города провинциального подчинения Вьетнама